Le terme Toco peut se référer à:

Toponymes

Toco (Bolivie), municipalité de la province de Germán Jordán, Bolivie.

Rivière Toco, un cours d’eau

El Toco, mont chilien.

Toco (Texas), une ville du comté de Lamar, dans l’État du Texas.

Toco (Trinité-et-Tobago), localité.

Autres
TOCO, un instrument destiné à l'observation des anisotropies du fond diffus cosmologique, également appelé MAT, pour Microwave Anisotropy Telescope (soit « télescope des anisotropies micro-ondes »), qui a opéré à la fin des années 1990.
Toucan toco (Ramphastos toco), espèce d'oiseau la plus connu et la plus répandu de la famille des toucans, vivant en Amérique du Sud.